Le Réseau des Charentes et Deux-Sèvres de la compagnie de chemins de fer départementaux (CFD), comprend plusieurs lignes construites à voie métrique. Il est situé dans les départements de Charente, Charente-Maritime et Deux-Sèvres. Il a été mis en service en 1886 et fermé en 1950.

La première ligne (Angoulême - Rouillac) est concédée au titre de l'intérêt local, les autres le sont au titre de l'intérêt général (loi du ). La ligne de Ferrière-d'Aunis à Épannes sera également concédée au titre de l'intérêt local.

Lignes 
Il comprenait les lignes suivantes:
 Angoulême - Matha
 Angoulême - Rouillac, ouverture 1889 (37 km)
 Rouillac - Matha, ouverture 1896 (26 km)

 Cognac - Saint-Jean-d'Angély
 Saint-Jean-d'Angély - Saint-Saviol, ouverture 1896 (74 km)
 Saint-Jean-d'Angély - Matha - Cognac, ouverture 1896 (46 km)

 Saint-Jean-d'Angély - Marans, ouverture 1896 (67 km)
 Ferrière-d'Aunis - Épannes, ouverture 1899 (25 km)
 Burie - Saintes, ouverture 1915 (22 km)

Ces lignes ferment le .

Le centre du réseau est situé à Saint-Jean-d'Angély.

Gares de jonctions 
 Gare d'Épannes, avec les chemins de fer de l'État
 Gare de Surgères, avec les chemins de fer de l'État
 Gare de Saint-Saviol, avec la PO
 Gare de Marans, avec les chemins de fer de l'État
 Gare de Saint-Jean-d'Angély, avec les chemins de fer de l'État
 Gare d'Angoulême, avec les chemins de fer de l'État et le PO et les Chemins de fer économiques des Charentes
 Gare de Saintes, avec les chemins de fer de l'État et les Chemins de fer économiques des Charentes
 Gare de Chef-Boutonne, avec les chemins de fer de l'État
 Gare de Cognac, avec les chemins de fer de l'État et les Chemins de fer économiques des Charentes
 Gare de Rouillac, avec les Chemins de fer économiques des Charentes

Notes

Voir aussi

Articles connexes 
 Compagnie de chemins de fer départementaux
 Ligne CFD Angoulême - Matha
 Transports dans la CharenteTransports dans la Charente-MaritimeTransports dans les Deux-Sèvres

Liens externes 
 Image de la gare de Matha
 Site sur la ligne Matha - Cognac et ses vestiges

 
Compagnie de chemins de fer départementaux
Ancien chemin de fer secondaire en Charente
Ancien chemin de fer secondaire à écartement métrique en Charente
Ancien chemin de fer secondaire en Charente-Maritime
Ancien chemin de fer secondaire à écartement métrique en Charente-Maritime
Ancien chemin de fer secondaire dans les Deux-Sèvres
Ancien chemin de fer secondaire à écartement métrique dans les Deux-Sèvres